Талапкер (до 1993 г. — Новостройка) — упразднённое село в Алакольском районе Алматинской области Казахстана. Входило в состав Ушаральской городской администрации. Упразднено в 2010 году.

География 
Село расположено на правом берегу реки Тентек примерно в 8 км к северу от центра города Ушарал.

История 
В 2010 году акимат Алматинской области упразднил село Талапкер и включил его население в состав города Ушарал.

Население 
В 1999 году население села составляло 2290 человек (1134 мужчины и 1156 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 1166 человек (564 мужчины и 602 женщины).

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Алакольского района
Переименованные населённые пункты Казахстана